Die BB&T Atlanta Open 2017 waren ein Tennisturnier, welches vom 24. bis 30. Juli 2017 in Atlanta stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2017 und wurde auf Hartplatz ausgetragen. In der gleichen Woche fanden in Gstaad die J. Safra Sarasin Swiss Open Gstaad statt, die wie die BB&T Atlanta Open zu den ATP World Tour 250 zählten, sowie in Hamburg die German Tennis Championships, die zur Kategorie ATP World Tour 500 zählten.

Die Titelverteidiger waren im Einzel Nick Kyrgios und im Doppel Andrés Molteni und Horacio Zeballos.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 28 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Die vier topgesetzten Spieler im Einzel erhielten jeweils ein Freilos in die zweite Runde. Das Gesamtpreisgeld betrug 642.750 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 720.410 US-Dollar.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 22. bis 23. Juli 2017 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten waren die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Preisgelder für den Doppelbewerb werden pro Team ausgezahlt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers (englisch)
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 140 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 147 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 102 kB)

ATP World Tour 2017
Tennisturnier in Atlanta